Луи-Эрнест Гамель (; 2 июля 1826, Париж — 6 января 1898, там же) — французский , , , ,  и политический и общественный деятель. Член Сената Франции от департамента Сена и Уаза с 1892 по 1898 год.

Биография 
Окончил Лицей Генриха IV. В 1845—1848 годах изучал право в Парижском университете.

В составе франтирёров, а затем Национальной гвардии участвовал во франко-прусской войне 1870—1871 гг.

Вскоре после войны Гамель начал карьеру в журналистике. Сотрудничал в газетами Le Courrier du dimanche, L’Opinion nationale, Le Siècle, La Presse libre, La Réforme, La Revue contemporain.

В 1871 и 1876 годах безуспешно баллотировался в Национальное собрание Франции. Был советником XII округа Парижа.

Совместно с Луи Бланом основал «Homme libre». Cлужил мэром Ричебурга в департаменте Ивелин под Парижем.

В 1892 г. был избран сенатором. Во время своего пребывания на посту сенатора принимал участие в обсуждении законопроектов о Панамском канале и французском Алжире.

Его двоюродным дедом был языковед Шарль-Франсуа Ломонд.

Творчество 
В литературе Гамель дебютировал стихами «Derniers Chants» (Париж, 1851), но известность приобрел своими историческими трудами. Автор нескольких биографий.

Избранные сочинения 

 «Histoire de Saint-Just» (П., 1859);
 «Histoire de Robespièrre» (1865—67);
 «Marie la Sanglante» (1861);
 «La Statue de J.-J. Rousseau» (1868);
 «Précis de l’histoire de la Révolution française» (1870);
 «Histoire de la République française sous le Directoire et sous le Consulat» (1872);
 «Monsieur Michelet, historien» (1869);
 «Histoire de deux conspirations du général Malet» (1873);
 «Histoire illustrée du second Empire» (1873);
 «Souvenirs de l’Homme libre» (1878);
 «Histoire du premier empire» (1882);
 «Histoire de la Restauration» (1887);
 «Histoire du règne de Louis-Philippe» (1889);
 «Thermidor» (1891);
 «Histoire de la seconde République» (1891);
 «Histoire du second Empire» (1893—94).

Похоронен на кладбище Пер-Лашез.

Примечания

Ссылки 
 
 Ernest Hamel

Сенаторы Третьей республики
Выпускники лицея Генриха IV
Выпускники юридического факультета Парижского университета
Участники Франко-прусской войны
Мэры городов Франции
Французские поэты XIX века
Писатели Франции XIX века
Биографы Франции
Похороненные на кладбище Пер-Лашез